SMS Vineta steht für:

 SMS Vineta (1863), eine Gedeckte Korvette der Arcona-Klasse
 SMS Vineta (1897), ein Großer Kreuzer der Victoria Louise-Klasse
 SMS Vineta (1914), ein Hilfskreuzer, siehe Cap Polonio
 SMS Möve (1914), ein Hilfskreuzer, der vom 12. Juni bis zum 24. August 1916 vorübergehend den Namen Vineta trug